Bánföldi Zoltán (1962–) festőművész, performer
 Bánföldi Zoltán (1971–) labdarúgó